Nardini ist der Familienname folgender Personen:

 Bortolo Nardini (1759–1812), Gründer der gemäß eigener Angaben ältesten Grappa-Destillerie Italiens
 Daniela Nardini (* 1968), britische Schauspielerin
 Paul Josef Nardini (1821–1862), Seliger; Priester im Bistum Speyer
 Pietro Nardini (1722–1793), italienischer Komponist und Violinist
 Roberto Nardini (* 1891; † unbekannt), italienischer Turner
 Tom Nardini (* 1945), US-amerikanischer Filmschauspieler

Nardini ist der Name folgender Unternehmen:
 Nardini (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Nardini Klinikum, Klinikverbund in Rheinland-Pfalz